Agnes Kittelsen – attrice norvegese
 Erling Kittelsen – poeta, romanziere, scrittore per ragazzi, drammaturgo e traduttore norvegese
 Grete Prytz Kittelsen – orafa e designer norvegese
 Theodor Kittelsen – pittore norvegese